Goedemorgen Nederland (KRO), ochtendprogramma van de KRO, op de radio uitgezonden van 2008-2013 en op de televisie van 2002 tot 2010
 Goedemorgen Nederland (WNL), ochtendprogramma van WNL, uitgezonden vanaf september 2015